Маттерхорн-Пик:

 Маттерхорн-Пик — гора в Сьерра-Неваде, в западной части штата Калифорния, США
 Маттерхорн-Пик — гора в штате Колорадо, США.